

Мейсце — село в гміні Спитковіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Мейсце — село в гміні Сьверчув Намисловського повіту Опольського воєводства